Het onderdeel 10 meter luchtpistool voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 29 juli 2012. Regerend olympisch kampioene is Guo Wenjun uit China.

Records

Kwalificatie

Finale

Uitslagen

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen